Procil·li (en llatí Procillius) va ser un magistrat i polític romà del .

Va ser tribú de la plebs l'any 56 aC i va ser acusat per Publi Clodi Pulcre el 54 aC juntament amb els seus col·legues Gai Porci Cató i Marc Noni Sufenes, pels actes violents durant el seu tribunat. Cató i Sufenes van ser absolts per influència de Pompeu, però Procil·li va ser condemnat.

Molts autors pensen que aquest Procil·li era la mateixa persona que l'historiador Procil·li, contemporani de Ciceró, que va escriure probablement sobre geografia romana, i també sobre la història primitiva de Roma. Marc Terenci Varró menciona el seu relat sobre l'origen del Lacus Curtius, un petit llac que hi havia al Fòrum de Roma. Plini parla també de la història que Procil·li va escriure sobre el retorn triomfal de Gneu Pompeu Magne de la província romana d'Àfrica.

Referències 

Acusats romans
Historiadors romans
Tribuns de la plebs del segle I aC